Бигг И́да Софи́я Ма́бергс (; ) — шведская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швеции участник зимних Олимпийских игр  (чемпионы),  (бронзовые призёры), призёр , чемпион и призёр . В составе смешанной сборной Швеции , участник . Многократный чемпион Швеции  и . В составе юниорской женской сборной Швеции участник трёх , двукратная .

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : серебро (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: серебро (1 этап, 3 этап).
 : золото (, ), серебро (, , ).
 : золото (, , ), серебро (2011, ), бронза (, , ).
 : золото (2011, 2012).
 : золото ().
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брат Софии, Патрик Мабергс — тоже кёрлингист, серебряный призёр , скип смешанной сборной Швеции (в составе которой играла и София), выигравшей .

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Официальный сайт Team Hasselborg
 Team Anna Hasselborg | The official site of the Pinty’s Grand Slam of Curling — thegrandslamofcurling.com

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу